Nemozythiella är ett släkte av svampar. Nemozythiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nemozythiella